Days of Future Past, een verhaallijn uit 1981
Days of Future Past (televisieaflevering), een televisieaflevering uit 1993
X-Men: Days of Future Past, een film uit 2014
Days of Future Passed, een studioalbum uit 1967